Spojení písmen U a M může mít různé významy:

UM 
 UM – kód ISO 3166-2 pro Menší odlehlé ostrovy USA

um 
 dovednost

.um 
 .um – internetová doména nejvyššího řádu pro Menší odlehlé ostrovy USA

Externí odkazy